poluga
 poluga (financije)
 poluga (borilačke vještine)